Hrvatska:
 Visoka (Unešić), naselje u općini Unešić
 Visoka (Split), splitski gradski kotar 
 Visoka (Gdinj), zaselak sela Gdinja, zaštićeno kulturno dobro